La Division 1 1949/50 fue la 12.ª temporada del fútbol francés profesional. FC Girondins de Bordeaux se proclamó campeón con 51 puntos, obteniendo su primer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1950/51:
 Nîmes Olympique: Campeón de la Division 2
 Le Havre AC: Subcampeón de la Division 2

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1950
Fútbol en 1949
Fútbol en 1950